Niemcy:
 Kronsburg – dzielnica gminy Bredenbek w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde
 Gaarden-Süd und Kronsburg – dzielnica Kilonii